

Begrippen 
 Duurzaamheid, is de eigenschap van een systeem dat productief en divers blijft terwijl zijn benodigde hulpbronnen in stand blijven
Duurzame ontwikkeling, een strategie waarvan verwacht wordt dat er duurzaamheid mee bereikt kan worden
 Duurzaam bankieren
 Duurzaam beleggen
 Duurzaam bouwen	
 Duurzaam energiebedrijf
 Duurzaam nationaal inkomen	
 Duurzaam toerisme
 Duurzame energie
 Duurzame landbouw
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen genoemd
 Voor een lange tijd
 Duurzaam verblijf
 Lang houdbaar/bruikbaar, door niet opraken en weinig slijtage e.d.: lange technische levensduur
 Duurzaam goed
 Duurzaam concurrentievoordeel

Organisaties 
 Duurzaam Hoger Onderwijs	
 Duurzaam Nederland
 Duurzaam Schagen
 Duurzaam Solidair
 Duurzaam Stichtse Vecht
 Duurzaam Veilig

Zie ook 
 Duurzaamheidsklasse (van hout)
 Kringloopeconomie, ook wel: circulaire economie